"Luar do Sertão" - toada brasileira
Luar do Sertão (1949) - filme com Fernando Baleroni e Nhá Barbina
Luar do Sertão (1971) - filme com Tonico & Tinoco

Desambiguação